Weka peut se référer à :

 Râle wéka, communément appelé Weka, espèce d'oiseau de la famille des Rallidae présente en Nouvelle-Zélande ;
 Weka, localité de République démocratique du Congo ;
 Weka, une suite populaire de logiciels d'apprentissage automatique.